En français, l'expression « tapis magique » peut faire référence à :

 Tapis magique, nom commercial donné aux plantes tapissantes à fleurs appelées aussi vulgairement des ficoïdes,
 Le Tapis magique, personnage de fiction qui est apparu pour la première fois dans le long métrage d'animation Aladdin, de Disney,
 Le Tapis magique, album de la série de bandes dessinées Iznogoud, scénarisé par René Goscinny et dessiné par Tabary et publié par Dargaud en 1973,
 Le Tapis magique, pavillon du Futuroscope à forme d'orgues, comprenant une salle de cinéma à sol de verre.

Tapis magique se dit  en anglais. On retrouve ce nom dans :
 Magic Carpet, un jeu vidéo
 opération Magic Carpet, une opération navale américaine pour rapatrier ses soldats aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
  (et )